Scheiblingstein heißen folgende geographische Objekte:
 Scheiblingstein, Ortschaft von Klosterneuburg, Niederösterreich
Berge:
 Scheiblingstein (Dachsteingebirge), , Gipfel des Dachsteingebirges, Steiermark
 Scheiblingstein (Haller Mauern), , Gipfel der Haller Mauern, Landesgrenze Oberösterreich-Steiermark
 Scheiblingstein (Ybbstaler Alpen), , Gipfel bei Lunz am See, Niederösterreich
 Scheiblingstein (Totes Gebirge), , Vorklapf des Hebenkas bei Hinterstoder, Oberösterreich
 Scheiblingsteinberg, 508 m, Berg im Wienerwald, an der Grenze zu Wien in Niederösterreich